De 10 kilometer sprint voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Vincent Jay.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen sprint